Arlanzón (rivier), een rivier in Spanje
 Arlanzón (Burgos), een plaats in de Spaanse autonome regio Castilië en León